Mark 48:
 Mark 48 — бельгийский пулемёт, состоящий на вооружении у армии США.
 Mark 48 — американская универсальная дистанционно управляемая торпеда.
 Mark 48 — американская установка вертикального пуска для управляемых ракет.